Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Jamie Murray–Bruno Soares-páros volt, akik azonban ezúttal már az első körben kiestek.

A bajnoki címet a finn Henri Kontinen és az ausztrál John Peers páros nyerte, miután a döntőben 7–5 7–5 arányban legyőzték az amerikai Bob Bryan-Mike Bryan párost.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla 

F2